|}
Die Métro du Sahel ist eine Nahverkehrsbahn in Tunesien entlang der Mittelmeerküste.

Die von der SNCFT betriebene Schmalspurbahn verbindet Mahdia über Monastir mit Sousse, die Fahrzeit beträgt eineinhalb Stunden. Die Verbindung wird auch „Ligne de la banlieue du Sahel“ genannt.

Die 73 km lange Strecke ist vollständig mit Oberleitungen elektrifiziert (25 kV, 50 Hz), die Spurweite beträgt 1000 mm. Die Bahn wurde 1984 eröffnet und 2010 umfassend renoviert. 
2009 wurden 8,6 Millionen Fahrgäste transportiert, darunter 60 % Schüler und Studenten. Die Fahrt auf der gesamten Strecke kostet 2,500 Dinar (knapp einen Euro, Stand März 2018) und dauert fahrplanmäßig genau 100 Minuten.

Weitere Städte an der Strecke sind Moknine und Sahline. Der Endbahnhof in Sousse heißt „Sousse Bab el Jedid“ und liegt südlich des Hauptbahnhofs im Hafen. Eine Erweiterung im Süden über Ksour Essef und Chebba bis nach Sfax ist seit Jahren im Gespräch.

Die wenigen Fernzüge zwischen Tunis und Sfax, die statt in Kalaâ Sghira in Sousse und Monastir halten, verwenden die Strecken teilweise mit. Täglich fährt zudem ein Autorail (moderner Diesel-Triebwagen) morgens von Mahdia nach Tunis und abends zurück, wofür er gut drei Stunden benötigt. Er hält auf Strecke der Metro nur in Monastir, nicht jedoch in Sousse.

Zum Namen 
Métro bedeutet im Französischen neben U-Bahn auch Stadtbahn (letzteres außerhalb Frankreichs zur Abgrenzung oft auch Métro léger, „leichte Metro“). Sahel bedeutet im Arabischen Wüstenrand oder Küste; die tunesische Sahel bezeichnet das verhältnismäßig dicht besiedelte Gebiet an der Mittelmeerküste zwischen Hammamet und Sfax.

Siehe auch 
 Métro léger de Tunis

Weblinks 

 Webseite 
 Bilder und Infos beim Fahrplancenter

Schienenverkehr (Tunesien)
Gouvernement Mahdia
Gouvernement Monastir
Gouvernement Sousse